Muyi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Muyi (socken), Guizhou, 
 Muyi (köpinghuvudort i Kina, Shaanxi) 

Robotskapade Kinaförgreningar